Łaszczów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Łaszczów, une gmina urbaine-rurale du powiat de Tomaszów Lubelski
 Łaszczów, ville et chef-lieu de la gmina de même nom